Села:
 Бурімка — Полтавська область, Семенівський район
 Бурімка — Чернігівська область, Ічнянський район